La gara di skiathlon femminile dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 10 febbraio 2018, a partire dalle ore 16:15 (UTC+9), presso il centro di sci di fondo di Alpensia. La gara è stata disputata sulla distanza di 15 km, di cui 7,5 km a tecnica classica e 7,5 km a tecnica libera.

L'atleta svedese Charlotte Kalla ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente alla norvegese Marit Bjørgen e alla finlandese Krista Pärmäkoski.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

Skiathlon femminile